Хосе Марія Карреньйо — венесуельський політик 19-го століття
 Пабло Карреньо Буста — іспанський тенісист.